Marcel Moreau ist der Name folgender Personen:

* Marcel Moreau (Schriftsteller) (1933–2020), belgisch-französischer Schriftsteller 
 Marcel Moreau (Fußballspieler) (* 1936), französischer Fußballspieler
 Marcel Victor Moreau (* 1979), kanadischer Autor